Oppenheim är ett tyskt och judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Dennis Oppenheim
 Edward Phillips Oppenheim
 Felix Oppenheim
 Heinrich Bernhard Oppenheim
 Lassa Oppenheim
 Meret Oppenheim
 Moritz Daniel Oppenheim
 Maximilian Oppenheim
 Samuel Oppenheim

Se även
 Oppenheim – stad i Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Oppenheimer (olika betydelser) –  tyskt och judiskt efternamn

Tyska efternamn
Judiska efternamn